Дуду има више значења:

 Дуду (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Дуду (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији